

Лома-Лінда-Іст — переписна місцевість, штат Техас
 Лома-Лінда-Іст — переписна місцевість в окрузі Старр, штат Техас